Orthopygia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Émile Louis Ragonot 1890. Orthopygia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mott
Orthopygia